Yantang bezeichnet:

 Yantang (Chaling) (严塘镇), Großgemeinde im Kreis Chaling in der chinesischen Provinz Hunan
 Yantang (Xinshao) (严塘镇), Großgemeinde im Kreis Xinshao in der chinesischen Provinz Hunan
 Yantang (Zhongshan) (燕塘镇), Großgemeinde im Kreis Zhongshan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Yantang (Guiyang) (燕塘乡), Gemeinde im Kreis Guiyang in der chinesischen Provinz Hunan